Alım Öztürk – calciatore turco
 Alpaslan Öztürk – calciatore belga naturalizzato turco
 Ekrem Öztürk – lottatore turco
 Engin Öztürk – attore televisivo turco
 Fatih Öztürk – calciatore turco
 Güngör Öztürk – allenatore di calcio ed ex calciatore turco
 Hüseyin Öztürk – ex cestista turco
 İbrahim Öztürk – calciatore turco
 Okan Öztürk – ex calciatore turco
 Özhan Öztürk – scrittore turco
 Sezer Öztürk – calciatore turco naturalizzato tedesco
 Teoman Öztürk – ex cestista tedesco